Лучший исполнитель (Best Male) - одна из основных на MTV Europe Music Awards. Вручается с самой первой церемонии в 1994 году. В 2007 году номинация была переименована в Лучший Артист (Best Solo Artist), в которую вошли представители обоих полов. В 2008 году номинация называлась Лучший Артист 2008 года и включала в себя не только сольных исполнителей, но и группу (Coldplay). В 2009 году номинации вернули её первоначальное название. Больше всего наград у Джастина Бибера - 6 премий. Рекордсмены по количеству номинаций - Robbie Williams и Eminem (10 номинаций).

MTV Europe Music Awards